Sourdeval ist der Name folgender geographischer Objekte im französischen Département Manche:

 Sourdeval, Commune nouvelle
 Sourdeval (Sourdeval), ehemalige Gemeinde 
 Sourdeval-les-Bois, Gemeinde
 Kanton Sourdeval, ehemaliger Kanton

Sourdeval ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Mourain de Sourdeval (1800–1879), französischer Romanist und Dialektologe